Chlorek chromu(II) – dawniej zwany chlorkiem chromawym - CrCl2
 Chlorek chromu(III) – dawniej zwany chlorkiem chromowym - CrCl3